Jundiaí - município do estado de São Paulo.
Jundiaí do Sul - município do estado do Paraná.
Rio Jundiaí - rio brasileiro do estado do Rio Grande do Norte.
Rio Jundiaí - rio brasileiro de São Paulo.
Bairro Jundiaí - bairro do município brasileiro de Anápolis, Goiás.

Desambiguações de topônimos